Alexia Putellas Segura (Mollet del Vallès, 4 de fevereiro de 1994), mais conhecida como Alexia Putellas, é uma futebolista espanhola que atua como meia-atacante. Atualmente, joga pelo Barcelona, onde é capitã, e pela seleção espanhola. Ela é amplamente considerada como a melhor jogadora do mundo.

Putellas joga pelo Barcelona desde 2012, depois de passar a maior parte de sua carreira juvenil no Espanyol. Desde que ingressou no Barcelona, ​​ela conquistou seis títulos da liga espanhola, seis Copas de la Reina e um título da UEFA Women's Champions League.  Na temporada 2020-21 do Barcelona, ​​​​ela desempenhou um papel essencial, pois sua equipe venceu a Liga dos Campeões da UEFA de Futebol Feminino e a tríplice coroa, ambas pela primeira vez em sua história.  Putellas mais tarde ganhou o Prêmio de Jogadora da UEFA do Ano, a Bola de Ouro Féminin e a Melhor Jogadora da FIFA em 2021, tornando-se a primeira jogadora a vencer os três prêmios em um mesmo ano.

No cenário internacional, Putellas teve sucesso com as seleções jovens da Espanha, vencendo dois Campeonatos Europeu de Futebol Feminino Sub-17 em 2010 e 2011, além de terminar em segundo lugar no Campeonato Europeu de Futebol Feminino Sub-19 de 2012. Ela estreou pela seleção principal da Espanha em 2012 e, desde então, participou de três grandes competições internacionais com a equipe - a estreia da Espanha na Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2015, a Euro Feminina da UEFA de 2017 e a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019.

A partir de 2022, Putellas tem o segundo maior número de jogos da história pelo Barcelona Feminino, atrás de Melanie Serrano, e atualmente é a segunda maior artilheira da história, atrás de Jennifer Hermoso.Ela também detém o recorde de mais jogos pela Espanha com 98 jogos, superando o recorde anterior de Marta Torrejón de 90 jogos em 2021.

A Fifa anunciou em 10 de fevereiro de 2023, as três finalistas ao prêmio The Best de melhor jogadora do ano de 2022. Alexia Putellas é uma delas.

Estatísticas

Clube

¹ Copa da Catalunha

Seleção

Títulos 
Espanyol

 Copa de la Reina: 2010

Barcelona

 Liga dos Campeões da UEFA de Futebol Feminino: 2020–21
 Primera División: 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2019–20, 2020–21, 2021–22
 Copa de la Reina: 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021
 Supercopa da Espanha: 2019–20, 2021–22
 Copa da Catalunha: 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Espanha

 Campeonato Europeu de Futebol Feminino Sub-17: 2010, 2011
 Algarve Cup: 2017
 Cyprus Cup: 2018

Prêmios individuais 
Ballon d'Or: 2021 e 2022
The Best FIFA: 2021 e 2022
Prêmio Mulher Jogadora de Ouro da Tuttosport: 2021 e 2022
Jogadora do Ano da UEFA: 2020–21 e 2021–22
Meio-campista da Temporada da Liga dos Campeões da UEFA de Futebol Feminino: 2020–21 e 2021-22
Time Ideal da Liga dos Campeões da UEFA de Futebol Feminino: 2018–19, 2020–21 e 2021–22
Jogadora Feminina do Ano da IFFHS: 2021 e 2022
Playmaker Feminina do Ano da IFFHS: 2021 e 2022
Seleção Mundial Feminina do Ano da IFFHS: 2021 e 2022
Jogadora do Ano da Globe Soccer: 2021 e 2022
Primeira División MVP da Temporada: 2019–20
Time da Temporada da Primeira División: 2015–16, 2018–19
Copa de la Reina MVP da Final: 2013, 2014 e 2021